François Noël peut désigner :
 François Noël dit François Silatan (), religieux dominicain et écrivain français ;
 François Noël (1651-1729), jésuite belge et missionnaire en Chine ; 
 François Noël (1756-1841), humaniste et diplomate français.